Desa Padaasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,54, long 107,85), Jawa Barat, 
 Desa Padaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 108,04), Jawa Barat, 
 Desa Padaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 107,56), Jawa Barat, 
 Desa Padaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 106,87), Jawa Barat, 
 Desa Padaasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 107,82), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar